Fayçal Fajr (Rouen, 1 augustus 1988) is een Marokkaans voetballer die doorgaans als offensieve middenvelder speelt. Hij verruilde Getafe CF in september 2020 voor Sivasspor. Fajr debuteerde in 2015 in het Marokkaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Fajr speelde in de jeugdreeksen van Le Havre AC, FC Rouen en CMS Oissel. In 2008 trok hij naar ES Fréjus, dat hij drie jaar later verruilde voor SM Caen. In 2014 tekende de middenvelder bij het Spaanse Elche CF, dat hem tijdens het seizoen 2015/16 verhuurde aan Deportivo La Coruña. In 2016 maakte de Marokkaans international definitief de overstap naar La Coruña, waar hij een driejarig contract tekende. Op 3 augustus 2018 tekende hij een contract voor drie jaar bij SM Caen.

Interlandcarrière 
Fajr debuteerde op 15 november 2015 in het Marokkaans voetbalelftal, in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Equatoriaal-Guinea. Hij mocht in de basiself starten en werd na 84 minuten gewisseld. Fajr behoorde tot de selectie voor het WK 2018 en kwam tweemaal in actie op het toernooi in Rusland.

Externe link 
 Profiel op Soccerway.com

Referenties 

Marokkaans voetballer